АК-12 (6П70) — автомат Калашникова, образца 2012 года. 

Первый опытный образец был создан концерном «Калашников» в 2011 году и представлен публике в январе 2012 года. АК представлял собой принципиально новый автомат, реализованный с использованием общей схемы и технических решений прежних автоматов Калашникова. После неудачи на испытаниях по программе «Ратник» в 2016 году был предложен другой, более традиционный автомат под тем же названием, представляющий собой развитие сотой серии с полным перепроектированием «в цифре» и использованием некоторых технологических наработок от опытного АК-12. Производство автомата запущено в серию в 2018 году.

История 

Разработка нового автомата осуществлялась в инициативном порядке с июня 2011 года под руководством главного конструктора «Ижмаша» Владимира Злобина на основе наработок за предыдущие 10 лет. В 2011 году была завершена сборка и начаты испытания первого опытного образца автомата Калашникова пятого поколения с рабочим названием АК-12. Автомат был впервые показан в январе 2012 года. Государство не оказывало поддержки разработке нового автомата из-за избыточного количества старых АК, которых насчитывалось на складах, в общей сложности, более 17 миллионов.

2 июня 2012 года в Солнечногорске главный конструктор НПО «Ижмаш» Владимир Злобин провёл презентацию АК-12 для Межведомственной рабочей группы (лаборатории) при Военно-промышленной комиссии, в состав которой входили представители Министерства обороны, МВД и ФСБ России. Члены комиссии по результатам демонстрационной стрельбы отметили, что автомат при стрельбе ведёт себя более устойчиво, чем образцы предшествующих поколений: уменьшились отдача и увод при стрельбе очередями.

С 27 июня по 1 июля 2012 года в городе Жуковский на территории транспортно-выставочного комплекса «Россия» прошёл второй международный форум «Технологии в машиностроении», где был запланирован показ АК-12.

В том же 2012 году автомат был предложен военным в рамках ОКР Ратник вместо ранее планировавшегося на конкурс АК-107. При этом ижевские конструкторы не успели создать вариант в калибре 7,62×39, и под этот патрон был представлен автомат старой конструкции АК103-3. В результате испытаний сразу выяснилось, что новый автомат значительно потерял в надёжности, проиграв на первом же этапе основному конкуренту — ковровскому Корд (6П67). Контракт на дальнейшую разработку был заключён с заводом имени Дегтярева, а разработку АК-12 пришлось продолжать в инициативном порядке.

В 2014 году на государственных испытаниях, несмотря на ряд значительных доработок, история повторилась: автоматы 6П67 и 6П68 после доработок были рекомендованы для серийного производства и войсковых испытаний, а доработка АК-12 и АК103-3 была рекомендована за средства разработчика. Сам ИЖМАШ в 2014 году был преобразован в концерн «Калашников» с заменой генерального директора и других руководителей. Новым руководством, после оценки количества «детских болезней» у опытного образца и разницы в технологиях производства, было принято волевое решение отказаться от продолжения проекта в пользу развития темы АК400 под руководством нового главного конструктора Сергея Уржумцева.

В сентябре 2016 года на форуме «Армия-2016», концерн Калашников представил обновлённую версию АК-12, а также автомат АК-15 под патрон 7,62×39 мм и пулемёт РПК-16 (5,45×39 мм). По словам производителя, конструкция автоматов была пересмотрена для устранения ряда выявленных в ходе испытаний недостатков и удовлетворения рекомендаций заказчика, а также была существенно повышена технологичность и снижена стоимость изготовления. По факту же, вместо доработки ранее представленного опытного образца был предложен образец в развитие темы серийных автоматов ИЖМАШ. При этом, в отличие от проекта АК-400, в новом АК-12 вся механическая часть автомата спроектирована заново в САПР и несовместима с АК-74М. Основной целью перепроектирования было повышение кучности во всех режимах ведения огня при сохранении надёжности работы и технологичности производства.

По состоянию на начало 2017 года в «3-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны» продолжали проводиться испытания четырёх автоматов: АК-12, АК-15, 6П67 и 6П68.

29 января 2018 года АК-12 принят на вооружение Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты РФ.

Версия 2012 года 

Особенности опытного образца АК-12:
 улучшена кучность стрельбы за счёт смещения массы затворной группы и уменьшения плеча отдачи;
 ствол с улучшенными характеристиками по точности изготовления, возможность его быстрой замены в полевых условиях на длинный или короткий варианты;
 новая конструкция затворной группы и ударно-спусковой механизм;
 рукоять перезарядки устанавливается на штоке газового поршня и легко переставляется на любую сторону, во время ведения огня остаётся неподвижной;
 можно поменять сторону выброса стреляных гильз при неполной разборке;
 широкая клавиша сброса магазина в зоне доступа указательного пальца руки, лежащей на рукояти;
 двусторонняя кнопка остановки затвора на защёлке магазина, также под указательный палец;
 двусторонний предохранитель-переключатель режимов огня пистолетного типа (под большой палец) на 4 позиции: предохранитель и ведение огня в трёх режимах (одиночными выстрелами, с отсечкой в два выстрела и непрерывными очередями);
 встроенная планка Пикатинни на жёстко закреплённой крышке ствольной коробки для установки навесного оборудования (прицельных приспособлений, дальномеров, фонарей) — на первых образцах непрерывная на всю длину, в поздних вариантах стала разделяться петлёй крепления укороченной крышки ствольной коробки;
 дополнительные планки Пикатинни — одна снизу и две по бокам цевья, причём их наличие не мешает установке штатных подствольных гранатомётов ГП-25, ГП-30 или ГП-34;
 открытый прицел с увеличенной прицельной линией и комбинированным целиком, позволявшим переключаться между щелевым и апертурным («диоптрическим») вариантами;
 дульное устройство автомата, обеспечивающее возможность использования винтовочных гранат иностранного производства;
 съёмный приклад с установкой на планку Пикатинни в задней части ствольной коробки;
 механизм складывания и фиксации приклада размещался в самом прикладе и простым переворотом петли задавалось направление складывания;
 предлагались складной телескопический приклад с регулируемыми накладкой и затыльником, а также цельные приклады в складном и нескладном вариантах;
 сохранялась возможность использовать штатные магазины АК-74, также были разработаны 4-рядные на 60 патронов и барабанные на 95 патронов, но для работы затворной задержки требовались магазины с изменённым подавателем.

Наиболее заметным с точки зрения пользователя было улучшение эргономичности — полная симметричность автомата, удобный предохранитель-переключатель, внедрение затворной задержки. Это позволяло полностью оперировать автоматом только одной рукой, причём как для правши, так и левши. В процессе доработок изменилось крепление крышки ствольной коробки, другие детали, но характерные особенности автомата позволяют легко отличить его от традиционных АК.

Версия 2016 года 

Характерные особенности серийных версий АК-12:
 цевьё вывешено на ствольной коробке и не касается ствола, накладка на газовой трубке жёстко крепится на цевье и не ограничивает колебаний ствола;
 газовая трубка стала несъёмной, для её чистки извлекается передняя заглушка;
 дульный тормоз устанавливается на байонет вместо резьбы и может быть быстро заменён на тактический глушитель. Передний край дульного тормоза представляет собой твердосплавную коронку для разбивания стёкол;
 крышка ствольной коробки для повышения жёсткости её крепления вставляется задней частью в пазы ствольной коробки и фиксируется поперечным штифтом в передней части;
 крышка ствольной коробки и цевье оснащены планками Пикатинни, которые сверху образуют единую линию, что обеспечивает удобную и повторяемую установку дневных и ночных прицелов различных типов;
 на цевье снизу имеется дополнительная планка Пикатинни для установки аксессуаров — передней рукояти, фонаря, лазерного указателя и т. п.;
 мушка открытого прицела перенесена на газовый блок, апертурный целик устанавливается на планку Пикатинни максимально близко к прикладу, имеет возможность введения боковых поправок; возможна установка щелевого целика;
 предохранитель/переводчик режимов огня имеет 4 положения (предохранитель — АВ (автоматический огонь) — 2 (очередь 2 выстрела) — ОД (одиночные)), а также имеет дополнительную «полочку» под указательный палец, обеспечивающую более удобное переключение режимов огня без изменения хвата стреляющей руки;
 автомат оснащён складывающимся влево регулируемым по длине (4 позиции) прикладом из ударопрочного пластика. Проблемами нового приклада стал люфт в сложенном состоянии и уникальные QD-антабки;
 пистолетная рукоять сделана более эргономичной и оснащена футляром, в котором можно разместить электробатареи для прицелов или медикаменты;
 отсутствуют крепления шомпола, который сделан разборным и перенесён в пенал в пистолетной рукояти;
 штатные магазины оснащены прозрачными вставками, через которые можно визуально определить количество патронов; полностью взаимозаменяемы с магазинами АК-74;
 под стволом возможна установка штык-ножа или 40-мм гранатомёта ГП-25 или ГП-34.

По сравнению с опытным АК-12 в серийной версии отказались от двусторонней схемы автомата, от затворной задержки, от быстрой замены ствола и ряда других решений, хотя по словам разработчиков, часть из них может быть реализована позднее.

На базе 5,45-мм автомата АК-12 создан его вариант АК-15 под патрон 7,62х39, гражданский карабин АК TR3, предлагается пулемёт РПК-16.

Эта версия стала первой серийной версией АК-12 и стала частью программы «Ратник». В комплектацию автомата могут входить штык-нож 6Х9-1, ремень 6Ш124 и ПМС.

Версия 2020 года 
В 2020 году в рамках Военно-Технического форума «Армия-2020» Концерн Калашников представил обновлённую версию АК-12. В отличие от перехода от версии 2012 года к версии 2016 года, переход от версии 2016 к версии 2020 года не являлся полной переработкой оружия и внёс минимальные изменения.

 Новый модульный телескопический «Г-образный» приклад с улучшенной эргономикой. Возможна установка модуля с регулируемой по высоте щекой и возможностью удержания «по-пулемётному», модуль устанавливается на рельсу в нижней части приклада (Приклад с таким модулем и щекой установлен на прототип РПЛ-20, приклад с щекой установлен на СВЧ, приклад без модулей — на ППК-20). Новый приклад не обладает проблемами предыдущего: отсутствует люфт в сложенном состоянии, QD-антабки стандартные, а не уникальные. В отличие от некоторых коммерческих моделей, данный приклад армирован и, по заявлению производителя, выдерживает отдачу ГП.
 Новая пистолетная рукоять. Её особенностями являются тот факт, что она соединена со спусковой скобой и тот факт, что кнопка извлечения пенала расположена под указательный палец, двусторонняя.
 Новый диоптрический целик. Его длина была в том числе уменьшена для того, чтобы была возможна установка комплекса коллиматорного прицела 1П87 с магнифаером 1П90 в пределах планки крышки ствольной коробки. Из-за изменённой конструкции, замена на щелевой целик невозможна.

По заявлению Концерна Калашников изменения были внесены по результатам опытной эксплуатации АК-12 версии 2016 года Министерством Обороны, в будущем в войска будет поступать версия 2020 года.

На базе АК-12 обр. 2020 года был создан автомат АК-19. АК-19 — экспортная версия в калибре 5.56 NATO. Разработка автомата велась Концерном «Калашников» в инициативном порядке.

 АК-19 обладает иным дульным устройством — несъёмным щелевым пламегасителем с возможностью быстрой установки глушителя.

Фотографии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Александр Калинин. Оружейникам придется перевооружаться. НТВ, 25 мая 2010 г.
 Пётр Сапожников. Putin praises new Kalashnikov assault rifle. Голос России, 26 мая 2010 г.
 Putin shown up-to-date Kalashnikov assault rifles. РИА Новости
 «Ижмаш» показал автомат АК-12 российским силовикам, 5 июня 2012
 Современное Стрелковое Оружие и Боеприпасы
 Интервью М. В. Кузюка программе «Служу Отчизне», 19 февраля 2012
 Обзор автомата АК-12 в программе «Служу Отчизне», 18 марта 2012
 Олег Вагин, «Новый калаш», Популярная механика № 5, май 2012 г. 
 В России начинаются испытания новейшего автомата Калашникова 02.11.2012 РИА Новости
 Новинки отечественной оборонной промышленности: АК-12, экипировка «Ратник» и ручной гранатомёт РПГ-32 Maxim, 26.11.2012
 Современное Стрелковое Оружие и Боеприпасы
 mgewehr — Заметки про оружие

Семейство АК
Автоматы России
Военная продукция Ижевского машиностроительного завода
Оружие под патрон 5,45 × 39 мм
Оружие под патрон 7,62 × 39 мм
Появились в 2011 году в России